Соревнования по велоспорту на треке на дистанции 5000 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 17 и 18 июля. Приняли участие 42 спортсмена из восьми стран. Временной лимит на гонки составлял 9 минуту и 25 секунд.

Призёры

Соревнование

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований